DAT kan syfta på
 Danish Air Transport – ett danskt flygbolag
 DAT – en ljudkassett, se Digital Audio Tape